Fleuriot ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques-Nicolas de Fleuriot de La Freulière (1738–1824), französischer Militär

 Léon Fleuriot (1923–1987), französischer Historiker
 Maxime Fleuriot, Fußballspieler (Turks- und Caicosinseln)